Robert Hirsch peut désigner :
 Robert Hirsch (1925-2017), acteur français ;
 Robert Hirsch (1912-2003), haut fonctionnaire français, administrateur du Commissariat à l'énergie atomique.
 , physicien, auteur principal du rapport Hirsch.